Корчунок — топоним:

Украина 
 Корчунок — село,  Рогатинский район,  Ивано-Франковская область
 Корчунок — село,  Мостисский район,  Львовская область
 Корчунок — село,  Зборовский район,  Тернопольская область